Hildur Hult-Wåhlin, peintre suédoise.
 Jennie Wåhlin, curleuse suédoise.
 Kristian Wåhlin, graphiste et musicien suédois.